Taku peut faire référence à :

Toponymes 
 Taku, une ville japonaise ;
 Taku, un village du Cameroun situé dans la commune de Ndu ;
 Taku, un village et un district du Polynésie française situé dans la île de Mangareva
 Le glacier Taku, en Alaska près de Juneau ;
 La rivière Taku, rivière de Colombie-Britannique et d'Alaska ;
 Le district et le port de Tanggu (塘沽区 ; pinyin : Tánggū Qū ) dans la province de Tianjin en Chine ;
 Les forts de Taku ( 大沽口炮台 ; pinyin Dàgū kǒu pàotái ), district de Tanggu, sur l'estuaire du fleuve Hai He en Chine.

Prénom 
Taku, un prénom japonais porté notamment par :
 Taku Tsumugi, dessinatrice et auteur japonaise de bande dessinée ;
 Taku Iwasaki, compositeur japonais ;
 Taku Takeuchi, sauteur à ski japonais.

Autres 
 Taku, une tribu amérindienne des Tlingit dans l'Alaska Panhandle ;
 (9574) Taku, un astéroïde ;
 le HMS Taku, sous-marin britannique de la Seconde Guerre mondiale de classe T.